The God Within é um filme mudo do gênero dramático estadunidense em curta-metragem de 1912, dirigido por D. W. Griffith. Cópia do filme ainda existe.

Elenco 
Henry B. Walthall
Claire McDowell
Blanche Sweet
Lionel Barrymore
Charles Hill Mailes
Gertrude Bambrick
Clara T. Bracy
William J. Butler
Christy Cabanne
Harry Carey
John T. Dillon
Frank Evans
Charles Gorman
Joseph Graybill
J. Jiquel Lanoe
Adolph Lestina
W. C. Robinson
Charles West

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco